Vatican se poate referi la:
 orașul-stat Vatican
 Conciliul Vatican II
 Conciliul Vatican I
 Biserica Catolică
 Sfântul Scaun
 Curia Romană
 Magisteriu

Vezi de asemenea: Categorie:Vatican